

Єрзовка — селище, Городищенський район, Волгоградська область
 Єрзовка — селище, Ірбітський міський округ (Піонерський), Свердловська область
 Єрзовка — присілок, Комишловський район, Свердловська область
 Єрзовка — присілок, Лузький район, Кіровська область
 Єрзовка — селище, Махньовський міський округ, Свердловська область

Див. також 
 Велика Єрзовка
 Єрзовське